Ел Ермитањо има више значења:

 Ел Ермитањо, Парахе ел Чипил (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Ермитањо (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Ермитањо (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ермитањо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ермитањо (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ермитањо (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику